Чубе́нко — українське прізвище. Відомі носії:

 Чубенко Василь Едуардович (1971—2005) — російський військовий діяч, полковник, герой Російської Федерації.
 Чубенко Володимир Аврамович — український письменник.
 Чубенко Володимир Сергійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Чубенко Всеволод Андрійович (1917—1941) — український радянський діяч, сталевар Криворізького металургійного заводу, депутат Верховної Ради УРСР 1-го скликання.
 Чубенко Всеволод Васильович (1964) — театральний актор, читець, конферансьє.
 Чубенко Олександр Андрійович — підполковник Армії УНР.
 Чубенко Степан Вікторович (1997—2014) — народний герой України, 16-річний воротар футбольного клубу «Авангард» (Краматорськ), розстріляний бойовиками ДНР за проукраїнську позицію.

Українські прізвища
Прізвища на -енко